Museo Thyssen-Bornemisza – pinacoteca e centro culturale di Madrid, Spagna
 Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza de Kászon – imprenditore e collezionista d'arte olandese naturalizzato svizzero
 Heinrich Thyssen-Bornemisza – imprenditore tedesco naturalizzato ungherese